Poker face  — в терминологии покера выражение лица, не выдающее эмоций, а также мимические уловки, вводящие оппонента в заблуждение.

Кино и телевидение 
 «Покерфейс» () — фильм 2022 года режиссёра Рассела Кроу, также сыгравшего главную роль.

Телевидение 
 «Покерфейс» () — американский детективный телесериал, созданный Райаном Джонсоном.
 «PokerFace» — британская телеигра (2006—2007).
 «PokerFace: Dil Sachcha Chehra Jhootha» — индийская версия передачи.
 «Poker Face» — шестой эпизод восьмого сезона сериала «Анатомия страсти».

Музыка 
 «Poker Face» — песня американской певицы Леди Гаги.
 «Poker Face» — песня японской певицы Хамасаки Аюми.
  — песня 2014 года японской певицы Момоки Ито (группа Fairies)